Ю́рий Логвине́нко:
 Логвиненко, Юрий Александрович (1920—1999) — советский горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Логвиненко, Юрий Анатольевич (род. 1988) — казахстанский футболист.